Marguerite de Clermont-Beauvaisis (°1104 †1150) fille de Renaud II de Clermont et d'Adélaïde de Vermandois. Par son mariage avec Charles  de Flandre, elle fut comtesse de Flandre (de 1115 à 1127), puis comtesse de Saint-Pol par son mariage avec Hugues II de Campdavaine (de 1115 à ), puis de nouveau comtesse de Flandre par son mariage avec Thierry d'Alsace (de ? à 1133) ;
 Marguerite de Clermont, fille de Robert de France, comte de Clermont, et de Béatrice, dame de Bourbon. Elle épouse en premières noces en 1305, Raymond-Bérenger d'Anjou qui décède rapidement après, puis en secondes noces, en 1308, Jean  de Namur (1267-1330).

Homonymie dynastique